Єднак — українське прізвище.

 Єднак Остап Володимирович
 Єднак-Страхоцька Галина Михайлівна

Українські прізвища